Lenfant peut désigner :

Patronymie 
Eugène Lenfant (1865- 1923) était un officier français et explorateur au Niger. 
Irène Knodt-Lenfant (1951-) est une psychologue belge.
Jacques Lenfant (1661-1728) est un ministre protestant allemand de naissance française.
Pierre Lenfant (1704-1787) est un peintre français.

Voir aussi 
Alexandre Lanfant (ou Lenfant) (1726-1792) est prêtre insermenté français, exécuté lors des grands massacres de .
Famille L'Enfant
Nicolas de Lenfent

Homonymie de patronyme